Вестфалия (, ):

 Вестфалия — историческая область в Центральной Европе
 Герцогство Вестфалия — средневековое государство, существовавщее до 1803 года
 Королевство Вестфалия — государство времён Наполеоновских войн (1807—1813)
 Вестфалия (провинция) — прусская провинция, созданная после аннексии королевства (1815—1945)
 Северный Рейн-Вестфалия — земля в Германии

 Производные значения
 930 Вестфалия — астероид в Солнечной системе
 Вестфалия 04 — немецкий футбольный клуб из Северного Рейна-Вестфалии
 Вестфалия — немецкий линейный корабль типа «Нассау»

См. также